Pac-Man es un popular juego de arcade creado en 1980 por Namco.

Pac-Man también puede referirse a:

Videojuegos 
 Super Pac-Man, videojuego lanzado en 1982.
 Pac-Man, videojuego para Atari 2600 lanzado en el mismo año.

Televisión 
 Pac-Man, serie de animación basada en el videojuego, emitida desde 1982 hasta 1984.
 Pac-Man y las Aventuras Fantasmales, serie de animación basada en el videojuego, emitida desde 2013.

Otros 
 Pacman, sistema de gestión de paquetes creado para Arch Linux.
 El alias de Manny Pacquiao, boxeador filipino.
 El anfibio Ceratophrys cranwelli, también es conocido como "Rana Pacman".
 Luděk Pachman, ajedrecista